

Toponyme

Afrique du Sud 
 Middelburg est une ville de la province du Cap-Oriental en Afrique du Sud.
 Middelburg est une ville de la province du Mpumalanga en Afrique du Sud.

Belgique 
 Middelburg est une section de la commune belge de Maldegem

Pays-Bas 
 Middelbourg, ville néerlandaise, capitale de la Zélande
 Middelburg, ancienne commune néerlandaise de la Hollande-Méridionale, aujourd'hui localité de la commune de Bodegraven-Reeuwijk

Autres 
 (346886) Middelburg, astéroïde de la famille de Hungaria, nommé d'après la ville zélandaise de Middelbourg.

Homonymie de localités